

Cinema
Il segreto (Le Secret) – film del 1974 diretto da Robert Enrico
Il segreto (Le Secret) – film del 2000 diretto da Virginie Wagon

Musica
Le Secret – EP degli Alcest del 2005
Le Secret – album di Lara Fabian del 2013

Teatro
Le Secret – opera teatrale di Henri Bernstein del 1913

Pagine correlate
Secret
The Secret